Орло́вский райо́н — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в России:

 Орловский район — в Кировской области.
 Орловский район — в Орловской области.
 Орловский район — в Ростовской области.